Die 2 steht für:

 Die 2 (Krimiserie) (The Persuaders!), britische Krimiserie (1970–1971)
 Die 2 – Anwälte mit Herz, deutsche Doku-Soap (2011)
 Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle, deutsche Spielshow (2013–2017)

Die zwei bzw. die zwei steht für:
 Die zwei (1965) (Dvoe), sowjetischer Kurzfilm von Mikhail Bogin 
 die zwei, deutsche Programmzeitschrift

Siehe auch:
 2 (Begriffsklärung)
 Zwei (Begriffsklärung)